Goce Delčev, ideolog i organizator Makedonskog nacionalnog revolucionarnog pokreta
 Goce Delčev (grad), grad u Bugarskoj